Хаджи Иваз-паша (; ум. , Бурса) — османский государственный деятель, военачальник.

Иваз-паша был визирем во времена правления Мехмеда Челеби и Мурада II. Сыном Иваза-паши был поэт Ахи-челеби (Иваззаде Атай). Один из символов Бурсы, Зелёная мечеть, построена по заказу Иваза-паши.

Биография 
Иваз родился в пригороде  Токата Казабаде. Его отцом был Ахи Имадуддин Баязид б. Иваз Хуссейн, член ахилери Токата. 

Хотя Баязид родился в Токате, он был известен как «Бурсалы», поскольку получил известность своей деятельностью в Бурсе. Во время пребывания Мехмеда Челеби в должности санджакбея Амасьи Иваз присоединился к его войску как сипах тимариот. Иваз участвовал в битве при Анкаре в 1402 году, а период османского междуцарствия Иваз поддерживал Мехмеда Челеби в борьбе за престол.

В 1411-1412 годах Иваз был субаши в родном Казабаде.

В 1414 году, когда Мехмед в Румелии сражался с Мусой Челеби, Иваз был субаши Бурсы и мухафизом крепости.  Именно он оборонял город в течение во время вторжения Мехмеда-бея Караманида и смог в течение месяца удерживать цитадель города. После этого Мехмед Челеби назначил его визирем. 

Иваз внёс большой вклад в развитие Бурсы, спланировав Зелёную мечеть и Зелёный мавзолей.

Иваз был вторым по времени визирем Мехмеда. Он сыграл важную роль при подавлении восстания Кучук Мустафы.

В 1427 году Чандарлы Халил-паша поссорился с Ивазом-пашой, что привело к потере Халилом-пашой титула великого визиря.

Иваз-паша поселился в Бурсе и умер в 1429 году от чумы.

Литература 

 

 

Военачальники Османской империи
Умершие от чумы
Визири